Квак () — корейське прізвище.
 Квак Де Сон — південнокорейський дзюдоїст.
 Квак До Вон — південнокорейський актор.
 Квак Дон Йон — південнокорейський актор та музикант.
 Квак Дон Хан — південнокорейський дзюдоїст.
 Квак Мін Чжон — південнокорейська фігуристка.
 Квак Тхе Хві — південнокорейський футболіст.
 Квак Че У — корейський державний і військовий діяч часів династії Чосон.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища